А́йон-О́рос (А́гион-О́рос, ; Сингитико́с, Сингитский залив, ) — залив Эгейского моря, воды которого омывают два гористых полуострова: Ситония и Айон-Орос. Протяжённость залива составляет 50 километров, ширина — около 25—30 километров. Глубина залива до 500 м. Приливы полусуточные, их величина менее 0,5 м.

Страбон в «Географии» пишет, что Сингитикос назван по имени древнего города Синг, а по имени города Аканфа его называют Аканфским заливом.

Заливы Эгейского моря тянутся непосредственно один за другим к северу, хотя и на известном расстоянии друг от друга в следующем порядке: Малийский, Пагаситский, Фермейский, Торонейский, Сингитский, Стримонский.

В заливе находятся два крупных острова — Амолиани и Дьяпорос (), а также острова Дрения между Амолиани и Уранополисом.

Примечания

Литература 
 

Заливы Эгейского моря
Заливы Греции